Aragóniai János gironai herceg (1350–1396), IV. (Szertartásos) Péter aragón király fia
Aragóniai János gironai herceg (1478–1497), II. (Katolikus) Ferdinánd aragón király idősebb fia
Aragóniai János gironai herceg (1509–1509), II. (Katolikus) Ferdinánd aragón király ifjabb fia